Wiesenhaid ist der deutsche Name folgender Orte in Rumänien:
 Livada, Stadt im Kreis Satu Mare
 Tisa Nouă, Dorf im Kreis Arad